Osoby o tym nazwisku:
 Petrus Gonsalvus – Hiszpan chorujący na hipertrichozę
 Tognina Gonsalvus – Hiszpanka chorująca na hipertrichozę